Готическая симфония — название ряда музыкальных произведений:

 Готическая симфония Op. 23 — произведение Бенжамена Годара (1874)
 Готическая симфония — произведение Хевергела Брайана (1919—1927)